Алжир може да се отнася за:
 Алжир – държава в Африка, наименувана по нейната столица
 Алжир – столичната административна област (уилая) в Алжир
 Алжир – столицата на Алжир
 АЛЖИР (А.Л.Ж.И.Р.) – Акмолински лагер за жени на изменници на Родината (1938 – 1953) на ГУЛАГ в Акмолинска област, Казахстан, сега мемориал